

Patronyme 

 Antoine-Prosper Laperche (1798-1870), militaire français, fils de Jean-Marie ;
 Constant Laperche (1780-1843), dit Delaperche jeune, peintre et sculpteur français, frère de Jean-Marie ;
 Jean-Marie Laperche (1771-1843), dit Delaperche aîné, peintre français, frère de Constant et père d'Antoine-Prosper ;
 Philomène Laperche, dite Pierre de Coulevain (1853-1927), écrivaine française ;
 Thérèse Laperche (1743-1814), pastelliste française, mère de Jean-Marie et Constant.

Toponyme 
 Laperche, commune française.

Voir aussi 
 La Perche (homonymie)
 Delaperche

Homonymie de toponyme